Lovato peut désigner :

Personnalités 
 Alain Lovato (1943) : sculpteur français ;
 Demi Lovato (1992) : actrice, musicienne et chanteuse américaine ;
 Jean Lovato (1922-2002) : homme politique français ;
 Lovato Lovati (ca. 1240-1309) : juge, avocat et poète italien ;
 Michael Lovato (1973) : triathlète américain.

Homonymie de patronyme